Lliga namibiana de futbol (del seu nom en anglès Namibia Premier League), màxima competició de futbol a Namíbia
 Lliga jamaicana de futbol (del seu nom en anglès National Premier League), màxima competició de futbol a Jamaica
 Lliga nigeriana de futbol (del seu nom en anglès Nigeria Premier League), màxima competició de futbol a Nigèria
 National Premier Leagues, segona categoria de la competició de futbol a Austràlia
 Northern Premier League, una de les lligues regionals de futbol a Anglaterra
 Laboratori Nacional de Física (del seu nom en anglès National Physical Laboratory), institut nacional de metrologia del Regne Unit
 Netscape Public License, llicència de programari lliure creada per Netscape Communications Corporation
 NPL també és el codi ISO 3166-1 de tres lletres del Nepal